Села:
 Корінне — Автономна Республіка Крим, Нижньогірський район
 Корінне — Луганська область, Ровеньківський район

 Корінне — колишнє село в Дворічанському районі Харківської області.